Pożar Londynu (1133)
 Pożar Londynu (1212)
 Pożar Londynu (1633)
 Pożar Londynu (1666)
 Pożar Londynu (1940)